Lubudi kan syfta på följande platser:

Kongo-Kinshasa 

 Lubudi (territorium), Lualaba, 
 Lubudi (tillflöde till Lualaba), vattendrag i Lualaba och Haut-Lomami, 
 Lubudi (tillflöde till Sankuru), vattendrag i Kasaï och Kasaï Central,